Jorge Prado puede referirse a:

 Jorge Prado, (1938-2018) empresario y político chileno;
 Jorge Prado Ugarteche (1887-1970) político peruano;
 Jorge del Prado (1910-1999) artista y político peruano;
 Jorge Prado García (2001) piloto de motocross español.